— японский футболист, выступающий в Джей-лиге за «Омия Ардия». Он представляет собой универсального игрока, который может играть на всех позициях полузащиты. а также на месте правого защитника.

Карьера 
Микадо выступал в качестве футболиста за частный Университет Рюцу Кэйдзай, где и учился, с 2005 года. Так он помог ему стать чемпионом среди университетов Канто, став к тому же и игроком года в этом турнире.

После окончания университета Микадо подписал свой первый контракт с профессиональным клубом в 2009 году с командой «Ниигата». Свой первый матч в её составе он провёл 26 сентября 2009 года в победной игре (2-1) против «Хиросимы». На поле он провёл все 90 минут.

статистика игрока на 29 августа 2013 года

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Альбирекс Ниигаты»
 

Футболисты Японии
Игроки ФК «Альбирекс Ниигата»
Игроки ФК «Иокогама Ф. Маринос»
Игроки ФК «Ависпа Фукуока»
Игроки ФК «Омия Ардия»